A Lengyel Hadimúzeum (lengyelül: Muzeum Wojska Polskiego) Lengyelország fővárosában, Varsóban található hadtörténeti múzeum, mely az ország hadtörténetének közel ezer évét mutatja be. A múzeum központja Varsóban az al. Jerozolimskie 3. szám (Jeruzsálemi sugárút) alatt, a Visztula közelében található. A múzeum alárendeltségében működik a czerniakówi 9-es számú erődben található Lengyel Haditechnikai Múzeum és a Katyńi Emlékmúzeum.

Lengyelország múzeumai
Varsó
Lengyelország történelme
Hadtörténeti múzeumok